Отрадокаменский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Отрадокаменка
.

История 
 1932 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Отрадокаменка 
 с. Николаевка

Примечания